Шиврино — название нескольких населённых пунктов:
 Шиврино — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Шиврино — деревня в Сунском районе Кировской области.